Allen Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:  

 Allen Creek (Ouachita River), Fluss im Montgomery County in Arkansas
 Allen Creek (Chatahospee Creek), Fluss im Chambers County in Alabama
 Allen Creek (Big Beaver Creek), Fluss im Rio Blanco County in Colorado
 Allen Creek (Old Tampa Bay), Fluss in Florida
 Allen Creek (Little Tallapoosa River), Fluss im Carroll County in Georgia
 Allen Creek (Saint Joe River), Fluss im Shoshone County in Idaho
 Allen Creek (Loop Creek), Fluss im Shoshone County in Idaho
 Allen Creek (Walnut Special Ditch), Fluss in Illinois
 Allen Creek (Patoka Lake), Fluss in Indiana
 Allen Creek (Kemp Creek), Fluss im Kingman County in Kansas
 Allen Creek (Neosho River), Fluss im Lyon County in Kansas
 Allen Creek (West Branch Sturgeon River), Fluss in Michigan
 Allen Creek (Costilla Reservoir), Fluss in New Mexico
 Allen Creek (Irondequoit Creek), Fluss in New York

 East Branch Allen Creek, Fluss in New York
 Left Fork Allen Creek, Fluss in West Virginia
 Left Hand Allen Creek, Fluss in Utah
 Little Allen Creek, Fluss in Texas
 Middle Fork Allen Creek, Fluss in Montana
 North Fork Allen Creek, Fluss in Montana
 South Fork Allen Creek, Fluss in Montana
 Tom Allen Creek, Fluss in West Virginia
 West Allen Creek, Fluss in Wisconsin

Siehe auch:
 Allen Mill Creek
 Allan Creek
 Allens Creek